Дитирозин (битирозин) — бифункциональная аминокислота, представляющая собой сдвоенную молекулу тирозина. Он впервые был выделен из каучукоподобного белка связок крыльев саранчи.  Дитирозин также содержится в белках резилине и эластине.

Дитирозин можно синтезировать из тирозина реакцией с пероксидазой из хрена и пероксидом водорода.

В пептидных последовательностях обозначается Dty или DiTyr.

Литература 
 Кочетков Н. А., Членов М. А. (ред.), Общая органическая химия, Т. 10

Ссылки 
 Дитирозин в «Pubmed Compound» (англ.)
 Дитирозин в WikiGenes (англ.)

Аминокислоты
Соединения азота по алфавиту